Фамилија Барон има више значења:

 Фамилија Барон, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Барон, Колонија ла Ерадура (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику